L'espressione Campionati mondiali di salto con gli sci, in sé scorretta (non esiste infatti una manifestazione sportiva con questo nome), può essere impropriamente utilizzata per riferirsi a:

Campionati mondiali di sci nordico, che includono competizioni di salto con gli sci
Campionati mondiali di volo con gli sci, dedicati a quella variante del salto con gli sci nota come volo con gli sci